Niemcy:
 Moritzburg – gmina w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Miśnia
 Moritzburg – pałac Moritzburgu
 Moritzburg – zamek w Halle